Indian Village ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indian Village (Illinois)
 Indian Village (St. Joseph County, Indiana)
 Indian Village (Noble County, Indiana)
 Indian Village (Louisiana)
 Indian Village (Michigan)
 Indian Village (New York)
 Indian Village Township (Tama County, Iowa)